Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

James Blake era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Sam Querrey.

Dmitrij Tursunov ha battuto in finale 6–4, 7–5, Frank Dancevic.

Teste di serie

  Andy Roddick (semifinali)
  James Blake (quarti)
  Dmitrij Tursunov (campione)
  Mardy Fish (secondo turno, ritirato per infortunio)

 Ivo Karlović (secondo turno)
 Hyung-Taik Lee (quarti)
 Robby Ginepri (primo turno)
 Benjamin Becker (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007